Brier é uma cidade localizada no estado norte-americano de Washington, no Condado de Snohomish.

Demografia 
Segundo o censo norte-americano de 2000, a sua população era de 6383 habitantes. 
Em 2006, foi estimada uma população de 6382, um decréscimo de 1 (0.0%).

Geografia 
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 
5,5 km², dos quais 5,5 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.

Localidades na vizinhança 
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 8 km ao redor de Brier.

Ligações externas 
 

Brier (Washington)